Жовтохвіст (Seriola) — рід риб родини Ставридових. Містить таки види:
 Seriola carpenteri (Mather, 1971)
 Seriola dumerili (Risso, 1810)
 Seriola fasciata (Bloch, 1793)
 Seriola hippos (Günther, 1876)
 Seriola lalandi (Valenciennes, 1833)
 Seriola peruana (Steindachner, 1881)
 Seriola quinqueradiata (Temminck & Schlegel, 1845)
 Seriola rivoliana (Valenciennes, 1833)
 Seriola zonata (Mitchill, 1815)

Джерела 

Ставридові